Явлейский сельсовет — административно-территориальная единица и/или муниципальное образование в России:

 Явлейский сельсовет — Пензенская область, Кузнецкий район.
 Явлейский сельсовет — Чувашия, Алатырский район.